Габриэлла Сармьенто Уилсон (; род. 27 июня 1997, Вальехо, Калифорния, США), более известная под сценическим именем H.E.R. — американская хип-хоп-певица и автор-исполнитель. Сценическое имя H.E.R. (произносится как английское «her» ) это акроним от Having Everything Revealed («все будет раскрыто»). Лауреат и номинант нескольких музыкальных наград. Среди них две премии Грэмми-2019 в категориях Лучшее R&B-исполнение и Лучший альбом в стиле ритм-н-блюз, а также номинация в категории лучшему новому исполнителю.
Песня «Fight for You» получила Оскар в категории Лучшая песня к фильму.

Биография 
H.E.R. (настоящее имя Gabriella «Gabi» Wilson) родилась 27 июня 1997 года.
Габриелла Уилсон выросла в районе залива Сан-Франциско, мать филиппинка, отец афроамериканец, есть сестра. Первоначально она была представлена публике как вундеркинд, сыграв на пианино песню Алиши Киз на Today Show, перед тем, как выступать на певческом конкурсе «Radio Disney’s The Next BIG Thing» радиосети Radio Disney, когда ей было 12 лет.

В 2022 году певица стала новой международной посланницей L`Oreal Paris. Первым участием станет рекламная кампания для средств линии Elvive для кудрявых волос.

Дискография

Студийные альбомы 
  (2021)

Сборники 
  (2017)
  (2019)

Мини-альбомы 
 H.E.R. Volume 1 (2016)
 H.E.R. Volume 2 (2017)
 H.E.R. Volume 2, The B Sides (2017)
  (2018)
  (2018)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Исполнители RCA Records
Певцы и певицы XXI века
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Авторы-исполнители США
Дети-музыканты
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыканты, известные под псевдонимами